Coushatta o Koasati – popolo nativo americano
 Coushatta – capoluogo della Parrocchia di Red River, Louisiana (Stati Uniti d'America)